Макриница — греческий топоним. Может означать:

 Макриница (Магнисия) — село в общине Волос в Фессалии.
  — село в общине Синдики в Центральной Македонии.